Tout est pardonné peut désigner :
 Tout est pardonné, un film français sorti en 2007 ;
 La phrase figurant en titre de la couverture du numéro des survivants, un numéro de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo paru le .